A temporada da NHL de 2017–18 é a 100.ª da história da liga. Além de diversas celebrações para o centenário, como uma lista dos cem maiores jogadores da história, a temporada foi marcada pela estreia da 31ª franquia, o Vegas Golden Knights, que por tabela se tornou a equipe recém-criada mais bem-sucedida de todos os esportes americanos ao chegar na final da Copa Stanley. O adversário foi o Washington Capitals, de volta às finais depois de 20 anos e conquistou seu primeiro título, na primeira final que ambas as equipes nunca tinham sido campeãs desde 2007.

Temporada regular

Resultados 

* – Líder da divisão, y – Venceu divisão, z  Venceu conferência (e divisão), p-Vencedor do Troféu dos Presidentes

Playoffs

NHL
2017 no hóquei no gelo
2018 no hóquei no gelo
Desporto no Canadá em 2017
Desporto no Canadá em 2018
Desporto nos Estados Unidos em 2017
Desporto nos Estados Unidos em 2018